Kreczmar – polskie nazwisko. W 2014 r. w Polsce było niespełna 30 osób o tym nazwisku.

Znani Kreczmarowie 
 Adam Kreczmar (1944–1982) – poeta i satyryk
 Antoni Kreczmar (1945–1996) – profesor informatyki
 Jan Kreczmar (1908–1972) – aktor i pedagog
 Jerzy Kreczmar (1902–1985) – aktor i reżyser
 Justyna Kreczmarowa (1918–2008) – aktorka i pedagog
 Tomek Kreczmar (ur. 1973) – dziennikarz i autor gier

Przypisy 

Polskie nazwiska